«Победа» — московская фотогалерея, одна из первых профессиональных фотогалерей Москвы.

История 
Основана в 2007 году Ниной Гомиашвили и Ириной Меглинской. Первоначально располагалась на «Винзаводе». В 2010 году Нина Гомиашвили стала единственным владельцем «Победы» и перенесла галерею на территорию фабрики «Красный октябрь»), в ноябре 2012 год галерея переехала в ГУМ, открывшись на новом месте выставкой сингапурского фотографа Эрнеста Го.

Галерея выставляла как безусловных лидеров мировой фотографии (Michael Kenna, Rankin, Эллен фон Унверт, Jocelyn Bain Hogg, Masao Yamamoto), так и молодых авторов (Даша Ястребова, Аня Титова, Маша Груздева). «Победа» — первая российская галерея, принявшая участие в международном фестивале фотографии Paris Photo 2009. Являлась постоянным участником Фотобиеннале, биеннале молодого искусства «Стой! Кто идёт?», регулярно выдвигала своих авторов на премию Кандинского.

Галерея «Победа» была представлена на международной ярмарке VOLTA6 в Базеле в июне 2010 года, в Арт-Москве в том же году, а также на ярмарке VOLTA NY в марте 2011 года.

Представленные фотографы 
 Michael Kenna
 Эллен Фон Унверт
 Алексей Титаренко
 Rankin
 Michel Compte
 Masao Yamamoto
 Маша Груздева
 Jocelyn Bain Hogg
 Дорса, Барт
 Alexandra Catiere
 Angelika Sher
  Sandra Kantanen
  Юлия Кисина
  Charles Thompson

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт галереи 

Галереи современного искусства
Закрывшиеся галереи Москвы
Фотогалереи
Появились в 2007 году в России
2007 год в Москве